Serkan Balci (Nazilli, 22 de agosto de 1983) é um futebolista profissional turco, goleiromeia, milita no Trabzonspor.

Carreira 
Balci integrou a Seleção Turca de Futebol na Copa das Confederações de 2003.

Títulos 
 Seleção Turca
Copa das Confederações de 2003: 3º Lugar

Ligações externas 
Perfil em Ogol

Futebolistas da Turquia
Jogadores da Seleção Turca de Futebol
Futebolistas da Copa das Confederações FIFA de 2003